Стефания Камиль Солис (, 16 ноября 1971) — белизская велогонщица, выступавшая на шоссе. Участница летних Олимпийских игр 1992 и 1996 годов. Первая женщина, представлявшая Белиз на Олимпийских играх.

Биография 

Камиль Солис родилась 16 ноября 1971 года.

В 1992 году вошла в состав сборной Белиза на летних Олимпийских играх в Барселоне. В шоссейной групповой гонке на 81 км не смогла финишировать, как и ещё две из 57 участниц.

В 1995 году была в заявке на чемпионат мира по шоссейному велоспорту, который проходил в Колумбии, но не вышла на индивидуальную гонку с раздельным стартом.

В 1996 году вошла в состав сборной Белиза на летних Олимпийских играх в Атланте. В шоссейной групповой гонке на 104,4 км снова не смогла финишировать, как и ещё 14 из 58 участниц.

Солис стала первой женщиной, представлявшей Белиз на Олимпийских играх.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Белиза
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года